Келтска лига у рагбију 2013/14. (службени назив: 2013–14 RaboDirect Pro12) је била 13. сезона Келтске лиге у рагбију. 

Предвођени генијалним центром Брајаном О'дрисколом, коме је ово била последња сезона у професионалној каријери, Ленстер је одбранио титулу пошто је у финалу у Даблину савладао Глазгов вориорсе.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Ленстер, Глазгов, Манстер, Алстер, Оспрејси, Скарлетси и Бенетон.

2. У европски челинџ куп отишли су Кардиф, Единбург, Њупорт, Конот и Зебре.

Плеј оф 

Полуфинале

Глазгов - Манстер 16-15

Ленстер - Алстер 13-9

Финале

Ленстер - Глазгов 34-12

Статистика и награде 

Дрим тим

Аријер| Лијам Вилијамс, Скарлетс
Десно крило| Џеф Хеслер, Оспрејс
Други центар| Кејси Лаулала, Манстер
Први центар| Алекс Данбар, Глазгов
Лево крило| Ендру Тримбл, Алстер
Отварач| Ден Бигар, Оспрејс 
Деми| Герет Дејвис, Скарлетс
Чеп| Робин Копланд, Кардиф
Отворени крилни| Џорди Марфи, Ленстер
Затворени крилни| Рис Рудок, Ленстер
Десни скакач| Алан Вин Џонс, Оспрејс
Леви скакач| Јохан Мулер, Алстер
Укљештени стуб| Семсон Ли, Скарлетс
Талонер| Шон Кронин, Ленстер
Слободан стуб| Дејвид Килкојн, Манстер

Највише поена

  Ден Бигар 219, Оспрејс
  Педи Џексон 183, Алстер
  Џејсон Тејви 176, Ленстер
  Џими Гуперт 170, Кардиф
  Ханран 152, Манстер

Највише есеја

  Герет Дејвис 10, Оспрејс
  Ешли Бек 8, Алстер
  Џеф Хеслер 8, Манстер
  Никола Матавалу 7, Манстер
  Ноел Рид 7, Глазгов

Најбољи играч

  Ден Бигар, Оспрејс

Најбољи млади играч

  Џони Греј, Глазгов

Најбољи тренер

  Роб Пени, Манстер

Најбољи есеј

  Томи Симор, Глазгов

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2013.
Рагби у 2014.